Mero-tigre é o nome dado às seguintes espécies de peixe:
Dermatolepis inermis
Epinephelus itajara

Desambiguação